Кубок Хейнекен 2010/11 — шестнадцатый розыгрыш главного клубного турнира в европейском регби. Финальный матч прошёл 21 мая 2011 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Участники

Жеребьёвка

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Жеребьёвка
 Жирным выделены жеребьёвочные номера команд в четвертьфинале кубка Хейнекен.
 Жирным с буквой C выделены жеребьёвочные номера команд в четвертьфинале ЕКВ.

Плей-офф 
Жеребьёвка полуфинальных матчей кубка Хейнекен и ЕКВ прошла 23 января в пресс-центре «Адамс Парк» (Хай-Уиком) вскоре после матча «Уоспс» —  «Тулуза».

Указано местное время.

Четвертьфинал

{{rugbybox
|date = 10 апреля 2011 г.
|time = 17:30
|home = «Биарриц» 
|score = 20 — 27 (ОТ)
|report = отчёт
|away =  '«Тулуза»
|try2 = Эман 16' c  Медар 26' c  Ньянга 99' c
|con2 = Скрела (2/2)  Бези (1/1)
|pen2 = Скрела (2/2) 36', 83'
|try1 = Болакоро 78' m
|con1 = 
|pen1 = Яшвили (5/6) 41', 46', 57', 67', 97'
|stadium = «Эстадио Аноэта», Сан-Себастьян
|attendance = 32 051 
|referee =  Уэйн Барнс }}

Полуфинал

Финал

 Индивидуальная статистика 
Бомбардиры (очки)
Итоговая расстановка(по состоянию на 21 мая 2011 г.)Бомбардиры (попытки)
Итоговая расстановка(по состоянию на 21 мая 2011 г.)''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ERC 

2010/2011
2010 год в регби
2011 год в регби
Международные спортивные соревнования в Кардиффе
События 21 мая
Май 2011 года
2010-е годы в Уэльсе